Ferdinand Karel Viktor Rakouský-Este (20. července 1821, Modena – 15. prosince 1849, Brno) byl rakouský arcivévoda a modenský princ z vedlejší linie Rakouští-Este Habsbursko-lotrinské dynastie.

Život 
Jeho rodiči byli vévoda František IV. Modenský a Marie Beatrice Savojská, která byla neteří svého muže. Jeho dědečkem z matčíny strany byl sardinský král Viktor Emanuel I..

Už od mládí se zajímal o vojsko. Hlavní zájem však projevoval o dělostřelectvo. V letech 1843–1844 byl spolu se svým strýcem Ferdinandem Karlem Antonínem v Haliči. Jako polní maršálek se zúčastnil bojů proti Uhrám a Itálii. Při jedné z inspekcí brněnského lazaretu se zřejmě nakazil tyfem a po pěti dnech ve svých 28. letech zemřel. Pohřbený byl v modenském kostele sv. Vincenta.

Manželství a potomci 
Roku 1847 se oženil s arcivévodkyní Alžbětou Františkou, dcerou uherského palatina Josefa Antonína. Z manželství se narodila jediná dcera:

 Marie Tereza (2. 7. 1849 Brno – 3. 2. 1919), ⚭ 1868 Ludvík III. Bavorský (7. 1. 1845 Mnichov – 18. 10. 1921 Sárvár), v letech 1912 a 1913 princ regent za krále Otu I. a od roku 1913 do roku 1918 poslední bavorský král

Vývod z předků

Odkazy

Externí odkazy

Literatura 
 

Ferdinand Karel Viktor
Ferdinand Karel Viktor
Ferdinand Karel Viktor
Ferdinand Karel Viktor
Rytíři rakouského Řádu zlatého rouna
Rytíři Řádu černé orlice
Narození v roce 1821
Narození 20. července
Narození v Modeně
Úmrtí v roce 1849
Úmrtí 15. prosince
Úmrtí v Brně
Pohřbení v Modeně
Muži